Хью Кияс-Бёрн () — австралийский характерный актёр английского происхождения. Наиболее известен по ролям главных злодеев в фильмах «Безумный Макс» (1979) и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).

Биография 
Хью Кияс-Бёрн родился 18 мая 1947 года в городе Сринагар, в княжестве Джамму и Кашмир, в британской семье. Во времена его детства семья переехала в Англию. Окончив школу, Хью начал выступать на сцене. С 1968 по 1972 участвовал в постановках Королевской шекспировской компании: «Как вам это понравится», «Доктор Фауст», «Гамлет», «Король Лир», «Много шума из ничего», «Троил и Крессида» и во многих других.

В 1973 играл в постановке Питера Брука «Сон в летнюю ночь», и по окончании театрального тура остался в Австралии, где начал карьеру в кино.

В 1979 году сыграл главного злодея в дизельпанк-боевике Джорджа Миллера «Безумный Макс», а спустя 36 лет, в 2015, появился в его сиквеле «Дорога ярости», вновь в роли главного антагониста. Роль Несмертного Джо в «Дороге Ярости» стала последней и наиболее значимой в его кинокарьере.

Умер 2 декабря 2020 года в возрасте 73 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Австралии